Дагоба — тип культової споруди, поширеної на Цейлоні, різновид монументального буддійського релікварію, відповідник індійської ступи
 Дагоба — у всесвіті «Зоряних воєн» — назва планети і зоряної системи цієї планети